«Мёртвые души» — совместный сольный альбом музыкантов Кирилла Немоляева (Бони НЕМ) и Константина Селезнёва (Фактор Страха), вышедший 15 апреля 2008 года.

Об альбоме 
Проект примечателен хотя бы тем, что Кирилл принял участие в серьёзном проекте, без шуток и юмора. Константин Селезнёв об альбоме:

Мы с Кириллом всегда понимали друг друга с «полузвука» и в «Бони НЕМ», и в «Фактор Страха», но особенно нам это удалось в нашем новом проекте «Мёртвые души».

Партии барабанов сыграны в индустриальном стиле. В некоторых песнях неплохо прописаны электронные вставки.

Отзывы критиков 
(<…>) Более того, специфика альбома и заключается в особой, даже утрированной жесткости и беспринципном реализме, оголяющем самые подлые, самые поганые стороны нашей благополучной жизни — создаётся впечатление, что Кирилл и Константин побывали во дворах потёмкинских деревень и набрались соответствующих эмоций.(<…>) Тексты песен даже рука не поднимается назвать лирикой — ничего лиричного там просто физически невозможно обнаружить... Но, при всём при этом в рамках своего жанра диск исполнен грамотно, динамично, очень зло и искренне.

Список композиций

Участники записи 
 Кирилл Немоляев — вокал, аранжировки
 Константин Селезнёв — гитара, инструменты, аранжировки
 Серафима Галкина — бэк-вокал (2)

Ссылки 
 Страница на официальном сайте Кирилла Немоляева
 Страница на сайте лейбла Mazzar Records
 На сайте Mastersland

Примечания 

Альбомы дэт-метала
Альбомы России